Saint Paul’s (Saint Kitts)
 Saint Paul’s (Wyspa Świętej Heleny)